Plaats in Indonesië
 Sukarena (Ciomas), een plaats in het bestuurlijke gebied Serang in de provincie Bantam
 Sukarena (Suka Karya), een plaats in het bestuurlijke gebied Musi Rawas in de provincie Zuid-Sumatra
 Sukarena (Tiga Dihaji), een plaats in het bestuurlijke gebied Ogan Komering Ulu Selatan in de provincie Zuid-Sumatra